Esport:
 bat de beisbol 
 bat de criquet
 Informàtica:
 Autoexec.bat, arxiu usat en MS-DOS i en sistemes operatius basats en MS-DOS com ara Windows 3.x, Windows 95 i Windows 98
 Bat o Batch, arxiu de processament per lots.
 Mitologia egípcia¨:
 Bat és la deessa de la fertilitat i les vaques. Estava fortament associada amb Hathor i Nephthys.
 Miscel·lània:
 Bat mitsvà, celebració jueva
 Bat Yam, ciutat d'Israel a la costa mediterrània just al sud de Tel Aviv.
 Bat Ye'or, pseudònim de l'escriptora jueva Giselle Littman.
 Bat Motor Manufacturing Co., fabricant de motocicletes anglès
 The Bat, pel·lícula muda estatunidenca dirigida per Roland West el 1926.
 Zazpiak Bat, èuscar lema per referir-se a la unitat dels set territoris.